Костел святого Йосипа () — католицький храм на Високому Ринку в Мінську, Білорусь. Пам'ятка архітектури в стилі бароко.

Галерея 

Церкви Мінська
Барокові костели Білорусі
Історико-культурні цінності Республіки Білорусь